Carbasea är ett släkte av mossdjur. Carbasea ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Carbasea